Пенелопе Крус Санчес () е испанска актриса. Родена в испанската столица Мадрид, като дете и млада девойка Крус е танцьорка. По-късно тя напуска гимназията, за да се занимава с танци в Мадридската национална консерватория (неин пръв предмет е класически балет) и с театър в Кристина Ротас Скул в Ню Йорк (4 години). През 2009 г. Пенелопе Крус е удостоена с награда „Оскар“ в категория „най-добра поддържаща актриса“ за изпълнението си във филма на Уди Алън Вики, Кристина, Барселона.

Биография

Личен живот 
Пенелопе е близък приятел с испанския режисьор Педро Алмодовар, познати от почти 20 години. Най-добрата приятелка на Крус е мексиканската актриса Салма Хайек.

В началото на 2001 г. започва тригодишна връзка с актьора Том Круз, който скоро преди това се е разделил с Никол Кидман. Всичко започва на снимачната площадка за филма Ванила Скай, в който те участват. През януари 2004 г. става известно, че са прекратили отношенията си.. През април 2003 г. тя подава иск срещу австралийското списание New Idea за дифамация в статия за отношенията ѝ с Круз. След раздялата с Круз актрисата се среща с Матю Маконахи (от 2005 до 2006 г.) .

През 2007 г. Пенелопе започва да се среща с актьора Хавиер Бардем (род. 1969), работил с нея в няколко филма. Бардем ѝ партнира в нейната дебютна роля, като Силвия в „Jamón, jamón“, както и в главната ѝ роля във „Вики, Кристина, Барселона“. Играят заедно и през 2013 година във филма „Съветникът“. Двамата сключват брак през юли 2010 г. с тайна церемония в къща на техен приятел на Бахамите. Съпрузите имат две деца – син Леонардо (род. 25 януари 2011) и дъщеря Луна (род. 22 юли 2013).

Филмография

Източници

Външни препратки 

 
 

Испански актьори и актриси
Носители на „Оскар“ за най-добра поддържаща женска роля
Носители на награда BAFTA
Испанци в САЩ
Родени в Мадрид